Ullmann steht für:
 Ullmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (96327) Ullmann, Asteroid des Hauptgürtels
 Ullmann Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ullmann Spur, Gebirgskamm auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, Lexikon der technischen Chemie und deren Grenzgebiete

Siehe auch:
 Uhlmann
 Ullman
 Ulman
 Ulmann